Lautner ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Lautner, deutsche Hockeyspielerin
 Christoph Alois Lautner (1622–1685), Pfarrer und Dechant in Hotzenplotz
 Georges Lautner (1926–2013), französischer Film- und Fernsehregisseur
 Helmut Lautner (* 1959), deutscher Psychologe
 John Lautner (1911–1994), amerikanischer Architekt
 Julius Georg Lautner (1896–1972), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Taylor Lautner (* 1992), amerikanischer Schauspieler